Би́бирево — район в Северо-Восточном административном округе Москвы, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование. Находятся на северной окраине Москвы, примыкают к МКАД. Граничат с районами Южное Медведково, Северное Медведково, Лианозово, Алтуфьевский. Основная магистраль — улица Лескова. Бибирево — один из самых экологически чистых районов Москвы. На территории района расположены 2 небольших парка и зоны отдыха, такие как Этнографическая деревня и Лианозовский питомник.

Этимология 
По названию села Бибирево. Деревень с подобными названиями в России довольно много, вероятно, название образовано от неканонического имени Биберь (Бибирь), означавшее «бобёр» (др. русское «бебръ»).

Другой вариант происхождения названия — от поселения княжеских бобровников, людей, получавших в старину право от князей ловить бобров в их владениях, организовывать охоту, а позднее собирать с жителей «бобровый» налог.

Значение названия района отражено в его символике (герб и флаг).

Территория 
Границы территории района Бибирево Северо-Восточного административного округа города Москвы проходят по оси ЛЭП-500, далее по оси реки Чермянки, оси Бескудниковской ж/д ветки, осям ул. Костромской, Алтуфьевского шоссе, городской черте города Москвы (внешней границе Московской кольцевой автомобильной дороги, включая все транспортные развязки улиц и дорог) до ЛЭП-500.

Площадь района составляет 645 га, площадь застроенных земель — 572 га.

Население

История 

Район назван по имени села Бибирево, которое в 1960 году было включено в Дзержинский район Москвы. Также здесь располагалась деревня Подушкино. С конца 1960-х — нынешняя территория Бибирева стала районом массового жилищного строительства. В 1967 году Бибирево становится частью Кировского района. В 1991 году после административной реформы часть его отходит к муниципальному округу «Бибирево», а часть — к «Алтуфьевскому».

Органы власти 
 Управа района Бибирево
 Совет депутатов муниципального округа Бибирево.

Транспорт 

Основными транспортными магистралями района являются: Алтуфьевское шоссе, участок МКАД (84 — 88 км), улицы Лескова, Пришвина, Плещеева, Корнейчука, Конёнкова, Мурановская и Белозерская.

Также в Бибиреве находятся Бибиревская, Костромская, Мелиховская улицы, Подушкинский переулок и Шенкурский проезд.

На территории района расположены станции метро  и .

По району проходят маршруты наземного общественного транспорта:

 автобусные: 53, 92, 98, 136, 259, 273, 278, 282, 284, 290, 352, 353, 592, 601, 606, 618, 637, 644, 685, 705, 771, 774, 815, 836, 867, 909, 928;
 электробусные: 31, т73, т80.

Парки и скверы 
В районе Бибирево располагаются три парка и один крупный сквер — Лианозовский питомник (63 га), Этнографическая деревня «Бибирево» (12 га, озелененная территория — 9,58 га), Парк света (7,5 га) и сквер «Аллея дружбы».

Парк света был открыт в 2019 году на месте обычного районного сквера. Здесь установили светящиеся круговые качели, обустроили площадки с подсветкой — две детские, воркаут-зону и площадку для выгула собак. В парке проложили велодорожки и установили более 150 новых фонарей. Уникальный арт-объект Парка света — скульптура, изображающая семейство бобров, символ района.

Этнографическая деревня «Бибирево» — парк создан в 2003 году на месте заброшенной территории вдоль реки Чермянки, где в XIX веке находилась деревня Подушкино. Торжественное открытие парка состоялось в 2004 году. Парк был комплексно благоустроен в 2018 году: были реконструированы дорожки в зоне отдыха со стороны улицы Корнейчука (северная часть парка), площадка перед сценой, были благоустроены детские площадки на восточном берегу реки Чермянки, обустроены новые тренажеры на воркаут-площадке, а также размещено поле для игры в мини-футбол.

Лианозовский питомник — одна из территорий заказника «Алтуфьевский», который состоит из двух частей, разделенных Алтуфьевским шоссе. Площадь всего заказника — 121,2 га. Площадь территории, которая находится в районе Бибирево — около 63 га, это преимущественно лесопарк с березами, соснами, ольхой и ивами, а также несколькими растениями из Красной книги — здесь можно найти ландыш майский, ирис желтый и незабудка болотная. В парке есть зоны отдыха — детская площадка, воркауты и столы для пикника. На входе в парк установлена фантазийная арка, изображающая стволы дерева, на которых сидят белки и сова.

Сквер «Аллея дружбы» был заложен 9 августа 2000 года в честь подписанного 3 февраля 2000 года соглашения между Правительством Москвы и Киевской городской государственной администрацией «Об установлении породненных связей». Здесь установлены обелиски дружбы России и Украины, окрашенные в цвета российского и украинского флагов. В сквере есть детская площадка, воркаут-площадка, столы для игры в пинг-понг, площадка для выгула собак, установлены скамейки для отдыха.

В 2022 году здесь планируется обустроить новый сквер – здесь обустроят детские площадки, а также спортивную и смотровую площадки. В рамках работ также заменят асфальтобетонное покрытие, уложат газон, установить новые фонари, высадят деревья и кустарники. Кроме того, здесь появится беговая дорожка, зоны отдыха, площадка для выгула собак.

Культура и досуг 
 Дом культуры «Темп» (Шенкурский проезд, 3а).
 дом культуры "Смена" (Улица Корнейчука, дом 38а).
 кинотеатр «Будапешт» (улица Лескова, 14).
 ТРЦ «Час-Пик» и ТРЦ «Маркос Молл».
 Физкультурно оздоровительный комплекс (улица Белозерская, 14), был торжественно открыт 14 мая 2007 в присутствии мэра Москвы Ю. М. Лужкова, Префекта СВАО И. Рабер и др., закрыт уже в 2014 году, а полностью снесён в 2020—2021 гг..
 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Кировский».
 Центральная библиотека № 77.
 Библиотека № 69 (бывшая Юношеская библиотека № 99).
 Библиотека № 56.
 Библиотека № 184.
 Детская библиотека № 144.
 Детская библиотека № 160.

Религия 
 Храм «Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских в Бибирево».
 Храм Преподобного Сергия Радонежского.
 Храм-часовня Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
 Храм во имя Собора Московских Святых
 Церковь евангельских христиан-баптистов «Голгофа».

Средства массовой информации 

Районная интернет-газета «Бибирево — наш дом»

Образование

Высшее образование 
 Московский финансово-юридический университет (учебный корпус «Бибирево», ул. Плещеева, д. 16А)

Примечания

Литература 
 Северо-Восток Москвы. Годы. События. Люди (рук. авторского колл. Аверьянов К. А.). М., 2012. С. 247—253. ISBN 978-5-9904122-1-7.
 
 
 Бабушкин А. В. Исторические прогулки по Отрадному, Медведково, Марфино, Бутырскому хутору и их окрестностям. // Комитет за гражданские права

Ссылки 
 Сайт газеты района Бибирево
 Официальный сайт администрации муниципального округа Бибирево
 
 Сайт района Бибирево Северо-Восточного административного округа г. Москвы
  префектуры СВАО